Анатолий Фёдорович Семёнов () — советский боксёр, чемпион и призёр чемпионатов СССР, обладатель Кубка СССР, мастер спорта СССР международного класса. Вице-президент Федерации бокса Саратовской области. Судья международной категории. В 1968 году окончил Саратовский политехнический институт. В 1971 году участвовал в матче СССР — США и выиграл свой бой против Альберта Дейвила. В 2016 году стал Почётным гражданином Саратова.

Спортивные результаты 
 Бокс на летней Спартакиаде народов СССР 1967 года — ;
 Чемпионат СССР по боксу 1968 года — ;
 Чемпионат СССР по боксу 1969 года — ;
 Чемпионат СССР по боксу 1970 года — ;
 Чемпионат СССР по боксу 1971 года — ;
 Бокс на летней Спартакиаде народов СССР 1971 года — ;
 Чемпионат СССР по боксу 1974 года — ;

Ссылки 
 
 
 

Боксёры по алфавиту
Чемпионы СССР по боксу
Спортивные судьи России
Выпускники Саратовского технического университета
Почётные граждане Саратова
Спортивные функционеры России
Боксёры 1960-х годов
Боксёры 1970-х годов